Бори́с Па́влович Соколо́в:
 Соколов, Борис Павлович (1897—1984) — советский селекционер и агроном, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.
 Соколов, Борис Павлович (1921—1988) — советский футболист, игрок в хоккей с шайбой.